Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Landtages von Sachsen-Anhalt in der 4. Wahlperiode (16. Mai 2002 bis 23. April 2006).

Präsidium 
 Präsident: Adolf Spotka (CDU)
 Vizepräsidenten: Rüdiger Fikentscher (SPD), Helga Paschke (PDS)

Zusammensetzung 
Nach der Landtagswahl 2002 setzt sich der Landtag wie folgt zusammen:

Abgeordnete

Literatur 
 Landtag von Sachsen-Anhalt. 4. Wahlperiode. Volkshandbuch. 1. Auflage (PDF; 5,5 MB) 2. Auflage (PDF; 5,6 MB) 3. Auflage (PDF; 5,6 MB)

Weblinks 
 Wahl des Landtages von Sachsen-Anhalt am 21. April 2002. Wahlleiter Sachsen-Anhalt

 04
Mitglieder 4. Wahlperiode